Il singolare  del Banka Koper Slovenia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Sara Errani era la detentrice del titolo, , ma Dinara Safina l'ha battuta in finale 6-7(5), 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Dinara Safina (campionessa)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)
  Roberta Vinci (secondo turno)

 Sara Errani (finale)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Vera Duševina (secondo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2009